Solvejg bezeichnet:

 den Vornamen, siehe Solvejg (Vorname)
 eine Figur in Henrik Ibsens Peer Gynt
 den Asteroiden (1331) Solvejg